Barton County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Barton County (Kansas)
 Barton County (Missouri)